Calabasas ist die Bezeichnung von:
Calabasas (Arizona), eine historische Stätte der spanischen Missionäre des 18. Jahrhunderts  
Calabasas (Kalifornien), eine Ortschaft im Los Angeles County, im US-Bundesstaat Kalifornien

Siehe auch:
 Calabasas Pro Tennis Championships
 Kalabasse